Sezon 2010/2011 Pucharu Świata w saneczkarstwie rozpoczął się 27 listopada 2010 roku w austriackim mieście Innsbruck. Ostatnie zawody z tego cyklu rozegrano 20 lutego 2011 roku na torze  w Siguldzie. W porównaniu do poprzedniego sezonu nie odbyły się konkursy w Lillehammer. Po raz pierwszy od czterech lat zawodników gościło Park City, zaś po raz pierwszy w historii zawody Pucharu Świata odbył się na rosyjskim torze w miejscowości Paramonowo. Puchar Świata rozegrany został w 9 miastach, 6 krajach, na 2 kontynentach. Najwięcej konkursów odbyło się w Niemczech.

Jedynki kobiet

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF – nie ukończyła, DNS – była zgłoszona, ale nie wystartowała, DSQ – dyskwalifikacja

Jedynki mężczyzn

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF – nie ukończył, DNS – był zgłoszony, ale nie wystartował, DSQ – dyskwalifikacja

Dwójki mężczyzn

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF – nie ukończyli, DNS – byli zgłoszeni, ale nie wystartowali, DSQ – dyskwalifikacja

Drużynowo (sztafety mieszane)

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF – nie ukończyli, DSQ – dyskwalifikacja

Zobacz też 
 Mistrzostwa Świata w Saneczkarstwie 2011

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz Pucharu Świata ze strony Międzynarodowej Federacji Saneczkarskiej
 Wyniki jedynek i dwójek
 Wyniki zawodów drużynowych

Puchar Świata w saneczkarstwie
2010 w sportach zimowych
2011 w saneczkarstwie